«Resolution» puede referirse a:

Música 
 Resolution (1977), álbum de Hamiet Bluiett.
 Resolution (1997), álbum de 38 Special.
 Resolution (2004), álbum de BoDeans.
 Resolution (2006), álbum de Andy Timmons.
 Resolution (2007), álbum de Hidden in Plain View.
 Resolution (2012), álbum de Lamb of God.

 Resolution (2006), canción de Nick Lachey.

Naviera 
 HMS Resolution,  - buques de la Royal Navy británica.